Als Seidenweberaufstand sind folgende Ereignisse in die Geschichte eingegangen:
der Aufstand der Seidenweber in Krefeld im Jahr 1828
der Aufstand der Seidenweber in Lyon in den Jahren 1831, 1834 und 1848